L'uomo di vetro – libro del 1999 di Salvatore Parlagreco
 L'uomo di vetro – film del 2007 di Stefano Incerti